Arsenkupfer ist Bezeichnung für mehrere Mineralien, bzw. Mineralgemenge
 Domeykit, Mineral mit der chemischen Formel: (α-Cu3As)
 Algodonit, Mineral mit der chemischen Formel: (Cu1-xAsx)
 Mohawkit, Mineralgemenge aus Algodonit, Domeykit und arsenreichem Kupfer.